Откры́тый чемпиона́т Наго́рно-Караба́хской Респу́блики по футбо́лу был разыгран в 2004 году. Первые матчи состоялись 1 августа 2004 года. Победителем стал «Лернаин Арцах» (Степанакерт).

Описание 
Открытый чемпионат непризнанной НКР по футболу был проведён в 2004 году. В чемпионате участвовало 9 команд. Из них 8 — представители НКР («Аво», «Берд», «Бердзор», «Джраберд», «Дизак», «Кирс», «Лернаин Арцах» и «Хачен») и один — из Армении («Зангезур», Горис).

Чемпионат проходил по двухкруговой системе. Победителем стал «Лернаин Арцах», который играл дублирующим составом, так как первая команда принимала участие в Первой лиге Армении.

История 
Данный турнир являлся первым чемпионатом НКР в истории. Его проведение стало возможным благодаря содействию к тому времени президента НКР Аркадия Гукасяна, правительства в лице министерства образования, культуры и спорта, а также предпринимателя и благотворителя из США Грача Каприеляна, который также являлся президентом Федерации футбола НКР.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Чемпионат НКР по футболу

Примечания

Ссылки 
 Еженедельник «Футбол» N 47(2317) 19-26 ноября 2004, стр.27 «Первый блин-не комом»

Чемпионат Нагорно-Карабахской Республики по футболу
2004 год в футболе
2004 год в Нагорно-Карабахской Республике